Björn Andersson kan avse:

 Björn Andersson (skådespelare), född 1949, skådespelare
 Björn "Lurch" Andersson, född 1950, före detta handbollsspelare
 Björn Andersson (fotbollsspelare född 1951)
 Björn Andersson (fotbollsspelare född 1965)
 Björn Andersson (fotbollsspelare född 1982)
 Björn Andersson (fotograf), född 1961, från Göteborg
 Björn Andersson (politiker), född 1970, jurist och socialdemokratisk politiker 
 Björn Andersson (triathlon), född 1979, svensk mästare i triathlon från Trollhättan
 Björn Andersson (företagsledare), VD och Art Director på Kiara 
 Björn Andersson (författare), född 1951

Se även 
 Björn Anderson (militär), född 1945, militär
 Björn Anderson (ämbetsman), född 1958, jurist och ämbetsman
 Björn A. Ling, tidigare Björn Andersson, bandyspelare och skådespelare från Karlstad